Eilert Määttä – hockeista su ghiaccio svedese
 Jarkko Määttä – saltatore con gli sci finlandese
 Olli Määttä – hockeista su ghiaccio finlandese
 Pirkko Määttä – ex fondista finlandese